Екатерина Владимировна Бойко (род. 18 мая 1942, Скориковка) — народный депутат Украины 1-го созыва.

Биография 
Родилась 18 мая 1942 года, в селе Скориковка, Золотоношский район, Черкасская область, УССР. Украинка, образование высшее, инженер-технолог швейного производства, Киевский технологический институт лёгкой промышленности.

1956 — ученица профтехшколы швейников города Киев.

1959 — швея, резервистка, мастер, технолог, начальник отдела кадров, начальник пошивочного цеха, заместитель директора Уманской швейной фабрики.

1975 — делопроизводитель с тайной переписки, начальник теплохозяйства, инструктор п\учета В\Ч П\П 70646 Группы Советских войск в Германии.

1978 — инженер отдела технического контроля фабрики индпошива и ремонта одежды города Черкассы.

1978 — заместитель главного инженера, главный инженер, генеральный директор Черкасского производственного швейного объединения.

1994 — эксперт торгово-экономической миссии посольства Украины в Республике Беларусь.

Член КПСС 1962-1991; член бюро РК КПУ.

В марте 1990 года была выдвинута кандидатом в Народные депутаты трудовым коллективом Черкасского производственного швейного объединения.

18 марта 1990 года избрана народным депутатом Украины 1-го созыва, 2-й тур 50.93 % голосов, 9 претендентов.
 Черкасская область
 Приднепровский избирательный округ № 416
 Дата принятия депутатских полномочий: 15 мая 1990 года.
 Дата прекращения депутатских полномочий: 10 мая 1994 года.
В группы, фракции не входила.

Заместитель Председателя Комиссии ВР Украины по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.

Замужем, имеет двое детей.

Государственные награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 медаль

Источники 
 Биография на официальном веб-сайте Верховной Рады Украины
Выпускники Киевского национального университета технологии и дизайна
Женщины-политики Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва